Slalom, een zigzaggende beweging
Slalom (ski), een skiwedstrijd met hindernissen
Slalom (skateboarden), een skateboardwedstrijd met hindernissen
Kanoslalom, een wedstrijd met hindernissen op wildwater
Reuzenslalom, een skiwedstrijd met hindernissen die ver van elkaar af staan
Super G of Super Giant Slalom, een wedstrijd met hindernissen in het alpineskiën en grasskiën
 Slalom (film), een Italiaanse film uit 1965 van Luciano Salce
 Opel Slalom, een conceptauto van het Duitse automerk Opel